Konstans – cesarz rzymski
 Konstans II (cesarz bizantyjski)
 Constans – film
 wielkość stała (skrót const.)